«Викинги» (, дословно «Чужеземец») — фантастический фильм режиссёра Ховарда Маккейна. Очередная интерпретация классического средневекового сюжета о Беовульфе. На российском телевидении транслировался под названием «Викинги против пришельцев».

Сюжет 
Действие разворачивается, когда инопланетный космический корабль разбивается на планете Земля в эпоху раннего Средневековья. Корабль приземляется в Норвегии 709 года н. э. во времена викингов. Корабль тонет в водах озера, но из обломков появляется солдат из другого мира, Кайнан, который охотится на кровожадную тварь, известную как Мурвен (). Эта тварь тайком пробралась на корабль, когда Кайнан эвакуировался с уничтоженной планеты.

В своё время колония человекоподобных гуманоидов прибыла на планету, заселённую звероподобными Мурвенами. Мурвены господствовали на той планете, но человекоподобные гуманоиды уничтожили практически всех, так как они представляли огромную угрозу для существования колонии. Один уцелевший Мурвен разрушил колонию гуманоидов. В этой схватке Кайнан теряет самое дорогое — свою семью. Гуманоид и монстр, оба хотят отомстить за причинённое им зло. В то время как Мурвен разоряет мир викингов, убивая всё на своём пути, Кайнан объединяется с примитивными, но свирепыми воинами, чтобы уничтожить этого монстра.

Кайнан использует опыт и навыки воина высокотехнологичной космической цивилизации, обгоняющую средневековую Европу на тысячи лет. Используя глицерин, добытый из китового жира, воины готовят взрывоопасную ловушку и хотят подорвать Мурвена, однако Мурвен выживает после взрыва. Кроме того, оказывается, что есть ещё один Мурвен, сравнительно небольшой. Первый попадает в ловушку, а второй нападает на беззащитных людей. Вождь викингов погибает, пытаясь спасти дочь. Выжившие воины решают эвакуировать деревню. В деревне остаётся группа лучших воинов, и они начинают охоту на Мурвена. В финальной схватке дочь вождя рубит мечом меньшего Мурвена, а Кайнан сбрасывает большого Мурвена с обрыва. Из всех воинов остаются в живых двое — Кайнан и дочь убитого вождя викингов, которая ему симпатична. Кайнан принимает важное для него решение — уничтожить включенный аварийный маяк с корабля, посылающий сигнал бедствия. Тем самым Кайнан обрывает последнюю нить, связующую его с ему подобными. Найдя новую семью, Кайнан обретает мир.

В ролях 
 София Майлс — Фрейя, дочь вождя племени викингов
 Джеймс Кэвизел — Кайнан, пришелец с другой планеты
 Джек Хьюстон — Вульфрик
 Рон Перлман — Гуннар
 Джон Хёрт — король Хротгар
 Рикардо Хойос — Джон, в титрах не указан

Интересный факт 
После выхода фильма на экраны фанатское сообщество обратило внимание на поразительное сходство одетого в космическую броню Кайнана с Джоном Шепардом, главным героем видеоигры Mass effect, вышедшей в 2007 г. Это даже стало поводом для появления в видеохостингах промо-роликов, где нарезка из фильма представлялась как трейлер грядущего полнометражного фильма по мотивам игры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Обзор фильма + кадры на сайте beyondhollywood.com

Фильмы-боевики США
Фильмы о викингах
Научно-фантастические фильмы США
Приключенческие фильмы США
Фантастические фильмы 2008 года
Экранизации сюжетов германо-скандинавской мифологии
Фильмы США 2008 года